A Serie A 1933–34-es szezonja volt a 34. elsőosztályú labdarúgó-bajnokság Olaszországban. A Scudettót címvédőként, sorozatban negyedik alkalommal a Juventus nyerte. Ez volt a hatodik bajnoki címük.

Végeredmény

Eredmények

Források 
 Almanacco illustrato del calcio - La storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, 2005

További információk 
 Eredmények az rsssf.com-ról 

Olasz 1
Olasz 1
Serie A szezonok